Госуда́рственный симфони́ческий орке́стр Санкт-Петербу́рга (аббр. ГСО СПб, до 1992 года — Ленингра́дский госуда́рственный конце́ртный орке́стр) — советский и российский симфонический оркестр, базировавшийся в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

История 
Ленинградский государственный концертный оркестр был основан в 1969 году. Первая репетиция в первом составе была проведена в Ленинградском Доме культуры «Выборгский» 1 сентября 1968 года. Основателем оркестра и бессменным его художественным руководителем и главным дирижёром на протяжении двадцати лет был Анатолий Бадхен. Коллектив работал в самых различных жанрах, записал музыку ко многим фильмам, в частности, «Старая, старая сказка», «Попутного ветра, „Синяя птица“».

Под руководством Бадхена оркестр выпустил несколько долгоиграющих пластинок, среди записей — музыка Е. Доги, А. Петрова, Т. Хренникова, В. Гаврилина, И. Лученка и других советских композиторов. В 1976 году коллектив награждён Премией Ленинского комсомола.

Коллектив много гастролировал по Европе, выступал в авторских вечерах таких композиторов, как Мишель Легран, Вениамин Баснер и других. Последняя концертная поездка в старом составе была в сентябре 1989 года, когда Бадхен уже тяжело болел, 1 октября того же года его не стало.

В 1991 году главным дирижёром становится Андрей Аниханов. При нём в концертный репертуар оркестра помимо классики вошли сочинения таких молодых композиторов, как Леонид Десятников, Гия Канчели, Альфред Шнитке и других, в 1992-м коллектив переименован в Государственный симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

С 1998 года главным дирижёром становится руководитель Петербургского камерного хора Николай Корнев.

В 2013 году решением комитета по культуре Санкт-Петербурга оркестр был фактически расформирован. Часть коллектива ушла в новый Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, возглавляемый Сергеем Стадлером с 2013 года.

Остальная часть основала «продолжающий традиции» коллектив «Петербург-концерта» Эстрадно-симфонический оркестр им. А.С. Бадхена.

Главные дирижёры 

 Анатолий Бадхен (1969—1989)
 Андрей Аниханов (1991—1996)
  (1996—1998)
 Николай Корнев (1998—2013)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1969 году
Симфонические оркестры Санкт-Петербурга
Лауреаты премии Ленинского комсомола
Исчезнувшие оркестры
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2013 году